Пяндж () — река в Азии, образуется при слиянии рек Памир и Вахандарья. Сливаясь с Вахшем, образует Амударью. Высота истока около 2817 м над уровнем моря. Протекает между Афганистаном (левый берег) и Таджикистаном, за исключением небольшого участка района Хамадони Хатлонской области, где в результате изменения русла часть земель Таджикистана оказалась на левом берегу реки. Длина 921 км, площадь бассейна 114 тыс. км², средний расход воды 1000 м³/с. Используется для орошения.

По части долины Пянджа идёт автодорога Душанбе — Хорог.

При впадении в Пяндж Йорхдары расположен кишлак Йорх.

В северо-восточном Афганистане у слияния рек Пяндж и Кокча археологи обнаружили близ селения Шортугай древнее хараппское поселение Шортугай А (2200—2000 года до н. э.) площадью 2,5 га.

Название реки (с иранского — «пять»), согласно одной из версий, указывает на символ исмаилизма — пятерню.

Притоки 

 Бартанг
 Ванч
 Обихумбоу
 Обиминьоу
 Йорхдара
 Тангшев

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Амударьи
Реки Горно-Бадахшанской автономной области
Реки Хатлонской области
Реки Бадахшана
Реки Тахара
Реки Кундуза
Пограничные реки